Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 781 dans le monde.

 Interstate 781 aux États-Unis
 Route nationale 781 en France